Абубакар Камара:
 Камара, Абубакар (род. 1988) — гвинейский футболист.
 Камара, Абубакар (род. 1995) — французский футболист. Камара, Тити — также известный как Абубакар «Тити́» Камара (род. 1972) — гвинейский футболист, тренер.